Алекса́ндр Никола́евич Васи́льев (29 августа 1980) — российский футболист, полузащитник. Сын Николая Васильева.

Биография 
Сын футболиста Николая Васильева. Воспитанник СДЮШОР «Торпедо-ЗИЛ» Москва. На профессиональном уровне дебютировал в 2000 в команде второго дивизиона «Лотто-МКМ» Москва. В 2001 играл за дубль «Торпедо-ЗИЛ» и ФК «Краснознаменск». В 2002 во втором дивизионе играл за «Кузбасс-Динамо» Кемерово. В первом дивизионе играл за команды «Металлург-Кузбасс» Новокузнецк (2003—2004), «Чкаловец-1936»/«Сибирь» Новосибирск (2005—2006, 2008—2009), «Шинник» Ярославль (2007), «Луч-Энергия» Владивосток (2009). Завершил профессиональную карьеру в командах второго дивизиона «Металлург-Енисей» Красноярск (2010), «Уфа» (2011).

В дальнейшем играл в любительских клубах «Зенит» Москва (2012), «Выбор» Одинцово (2013), «Металлист» Домодедово (2014—2015).

13 июня 2022 года вошел в тренерский штаб молодёжной команды московского «Торпедо», заняв должность помощника тренера. 28 декабря 2022 года покинул клуб.

Статистика в качестве главного тренера

Примечания 

Футболисты России
Игроки ФК «Уралан-ПЛЮС»
Игроки ФК «Краснознаменск»
Игроки ФК «Кузбасс» Кемерово
Игроки ФК «Новокузнецк»
Игроки ФК «Сибирь»
Игроки ФК «Шинник»
Игроки ФК «Луч» Владивосток
Игроки ФК «Енисей»
Игроки ФК «Уфа»